Адзьвавом — село в городском округе Инта Республики Коми.

История 
Основано в 1880 году. Адзьвавом означает: вом — устье, Адзьвавом — устье реки Адзьва.

География 
Расположено на правом берегу реки Уса, в двух верстах ниже от впадения в Усу реки Адзьва.

Население

См. также 
 Адзьва-Вом — перевалочно-пересыльный пункт заключённых, входивший в состав Ухтпечлага (позднее — Воркутлага).

Населённые пункты городского округа Инта